De European Darts Matchplay 2015 was de achtste van negen Europese Tour evenementen van de PDC Pro Tour 2015. Het toernooi werd gehouden van 18 tot en met 20 september in Innsbruck, Oostenrijk.

Michael van Gerwen won het toernooi. In de finale versloeg hij Dave Chisnall met 6-4.

Prijzengeld 
Het totale prijzengeld voor elk European Tour evenement bedroeg dit jaar £115.000.

Gekwalificeerde spelers
De 48 gekwalificeerde spelers bestaan uit de top 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit op 30 juni 2015. Deze 16 spelers waren direct geplaatst voor de tweede ronde. De overige 32 plaatsen gingen naar de spelers van drie kwalificatie evenementen - 20 naar de UK Qualifier van 3 juli, acht naar de European Qualifier van 10 september en vier naar de Host Nation Qualifier, op locatie gehouden daags voor het toernooi. 

Adrian Lewis (4) en Gary Anderson (5) waren afwezig waardoor Benito van de Pas en Jelle Klaasen werden geplaatst. 
James Wade (3) trok zich terug vóór de loting. Daardoor werd Stephen Bunting als hoogstgeplaatste Qualifier bij de eerste 16 geplaatst. Ook Kyle Anderson trok zich terug. Zodoende kwamen er twee extra plaatsen vrij voor Host Nation Qualifiers.

Schema

Dartswedstrijd in Oostenrijk
Darts in 2015
PDC Pro Tour
Sportevenement in Innsbruck